12 Rounds – gruppo musicale trip hop britannico
 12 Round (12 Rounds) – film del 2009 diretto da Renny Harlin